Морозово може да се отнася за някое от следните понятия.

Беларус 
 Морозово – 2 села

България 
 Морозово – старо име (по Павлик Морозов) на село Горно Черковище, община Казанлък, област Стара Загора
 Морозово – старо име (по Сребро Бабаков – Мороза) на село Чехларе, община Брезово, област Пловдив

Русия 
 Морозово – 59 села, вкл. 2 бивши
 Морозово – 2 езера